Länsman kan avse:
Länsman – ett statligt yrke med polisiära uppgifter.
Länsman, Dalarna – en sjö i Säters kommun i Dalarna, 
Länsman, Orlången – en ö i sjön Orlången i Huddinge kommun, 
Länsman, Nagu – en ö i Nagu, Pargas stad, Finland, 
Länsman (vid Malarby, Raseborg) – ett skär i väster om Tenala i Raseborg, Finland, 
Länsman (vid Ekenäs, Raseborg) – ett skär vid Ekenäs i Raseborg, Finland,

Se även
Länsmannen
Lilla Länsmannen
Stora Länsmannen
Länsmansgrundet
Länsmansgrunden